Натан Томас Шмидт (; ; Сент-Клауд, Миннесота, США) — американский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс».

Карьера игрока

Ранние годы 
В сезоне 2009-10 Нэйт Шмидт выступал за клуб «Фарго Форс», входящий в USHL. Провёл 70 матчей, забил 14 шайб.

Начиная с 2010 года, играл за команду Университета Миннесоты «Голден Гоферз», которая входит в WCHA. Шмидт выступал за команду 3 сезона (всего 96 матчей и 12 шайб).

Профессиональная карьера 
В апреле 2013 года, будучи свободным агентом, подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Последние восемь игр регулярного сезона 2012/13 Шмидт отыграл за фарм-клуб «Херши Беарс».

Сезон 2013-14 хоккеист начал с игры за «Херши», но после первого матча был вызван в «Вашингтон Кэпиталз».

Дебют в НХЛ состоялся 12 октября 2013 года в игре против «Колорадо Эвеланш». Свой первый гол в НХЛ он забил 7 декабря 2013 года в ворота «Нэшвилл Предаторз». 15 декабря 2013 года Шмидт вновь был отправлен в «Херши Беарс». В общей сложности за этот сезон он сыграл за «Кэпиталз» 29 матчей, забив 2 шайбы и набрав 6 очков.

Летом 2014 года «Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта со Шмидтом. Соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер на $ 625 тыс.

В январе 2015 года, играя за «Херши Беарс», хоккеист получил перелом лопатки. Восстановился к плей-офф и провёл 8 матчей в Кубке Колдера, набрав 9 очков.

В июне 2015 года «Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт со Шмидтом на 2 года. Сумма сделки составила $ 1,625 млн, а соглашение носило односторонний характер.

Начиная с сезона 2015/16, закрепился в основном составе «Столичных». Дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли в серии первого раунда против «Филадельфии». Дебютную шайбу в матчах на вылет забросил уже в следующем году в серии второго раунда против «Питтсбург Пингвинз». Однако оба раза в плей-офф останавливались во 2 раунде, проигрывая «Питтсбургу» серию в 6 и 7 матчах соответственно.

Летом 2017 года как ограниченно свободный агент был выбран на драфте расширения новым клубом — «Вегас Голден Найтс». С «Вегасом» подписал 2-летний контракт на $ 4,45 млн. Первую шайбу за «Рыцарей» забросил уже во 2 матче в ворота «Аризоны Койотис». По итогам сезона стал лидером «Вегаса» по игровому времени.

2 сентября 2018 года НХЛ дисквалифицировала игрока на 20 матчей регулярного чемпионата сезона 2018/19 за использование запрещённых препаратов.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)